Osoby:
 Christl Wickert – niemiecka historyczka
 Erwin Wickert – niemiecki dyplomata
 Georg Wickert – niemiecki malarz
 Ulrich Wickert – niemiecki pisarz
 Wolfram Wickert – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Wiegert
 Wiggert